James Moody è un nome proprio della lingua Inglese. Tra le persone note che protano questo nome si ricordano:

James Moody, un sassofonista jazz statunitense
James Moody – sociologo
James Moody (politico) politico texano statunitense
James Paul Moody ufficiale a bordo del Titanic